HMS Britannia ha sido el nombre recibido por cinco buques y un establecimiento de costa de la Royal Navy , por Britania, la diosa y personificación de Gran Bretaña:

  fue un navío de línea de primera clase y 100 cañones botado en 1682, reconstruido en 1719 y desguazado en 1749.
  fue un navío de línea de primera clase y 100 cañones botado en 1762. Fue renombrado HMS Princess Royal en 1812, HMS St George posteriormente en 1812, y HMS Barfleur en 1819. fue desguazado en 1825.
  fue un navío de línea de primera clase y 120 cañones botado en 1820. fue buque escuela tras 1859, y desguazado en 1869. 
 , fue un navío de línea de primera clase y 120 cañones renombrado HMS Britannia en 1869, cuando reemplazó al buque anterior en el entrenamiento de cadetes. Fue desguazado en 1916.
  fue un acorazado pre-dreadnought de la clase King Edward VII botado en 1904 que fue hundido por el submarino alemán  en 1918.
 HMS Britannia Royal Naval College fue el nombre dado al establecimiento costero que sustituyó a los anteriores buques escuela con el nombre de Britannia.  Mantuvo el nombre hasta 1953, cuando pasó a ser nombrado HMS Dartmouth.

Nombres de buques británicos